Mwale ist der Familienname folgender Personen:

 Davis Mwale (* 1972), sambischer Boxer
 Lottie Mwale (1952–2005), sambischer Boxer
 Masautso Mwale (1961–2014), sambischer Fußballspieler und -trainer
 Maxwell Mwale, sambischer Politiker
 Vincent Mwale (* 1978), sambischer Politiker